Швейная промышленность:
 Швейная промышленность — отрасль лёгкой промышленности.
 «Швейная промышленность» — российский научно-технический и производственный журнал.